Доорверт () — многозначный топоним

  ― деревня в общине Ренкюм в Нидерландах.
 Доорверт ― cредневековый замок на воде в Нидерландах